Angustipes ameghini är en snäckart som först beskrevs av Gambetta 1923.  Angustipes ameghini ingår i släktet Angustipes och familjen Veronicellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ameghini